Villaga ima više značenja:
 Villaga, Belluno
 Villaga, Vicenza